Frihed har flere betydninger:
 Frihed – oversigtsartikel
 Frihed (politik)
 Frihed (filosofi)
 Tros- og religionsfrihed
 Ytringsfrihed
 Pressefrihed

Se også
 Friheden – en S-togsstation i Hvidovre.